Jack Crawford je ime več osebnosti:

 Jack Crawford, angleški jadralec
 Jack Crawford, avstralski tenisač
 Jack Crawford, kanadski hokejist
 Jack Crawford, angleški igralec kriketa
 Jack Crawford, literarni lik v romanih o Hannibalu Lecterju
 Jackie Crawford, angleški nogometaš
 John Wallace Crawford, ameriški vojak in pesnik